A Federação Francesa de Go (FFG) é uma federação desportiva francesa regulando o go em França. Tem sido criada em 1997.

Organiza o campeonato de França de go

Ligações externas 
 

Go
Organizações esportivas da França